Associació Francesa de Catalanistes
 American Football Conference  o Conferència americana (NFL), conferència de la lliga de futbol americà als Estats Units d'Amèrica
 Asian Football Confederation  o Confederació Asiàtica de Futbol, òrgan de govern del futbol a l'Àsia
 Athletic Football Club prefix de molts clubs de futbol 
 AFC Ajax Amsterdam  Amsterdamsche Football Club Ajax